KL Jay - nome artístico de Kleber Geraldo Lelis Simões, é o DJ do grupo Racionais MC's
 Kuala Lumpur - a capital e a maior cidade da Malásia

Desambiguações de siglas